Misfits (banda) - banda de punk estadunidense  formada em Nova Jersey em 1977.

The Misfits (filme) - filme estadunidense de 1961 com Clark Gable, Marilyn Monroe e Montgomery Clift.

Misfits of Science - série de TV estadunidense de 1985 produzida pela NBC.

Misfits (série de televisão) - série de TV britânica de 2009

Desambiguações de artes